The cape (en inglés, la capa) puede hacer referencia a:
The cape, serie de televisión de 1996 sobre astronautas; o
The cape, serie de televisión de 2011 sobre un superhéroe.